Miejscowości w USA:
 Conley – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Clayton
Gminy w USA:
 Conley (ang. Conley Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt